L'Île de Cerné peut faire référence à :
 l'Île de Cerné explorée par les navigateurs de l'Antiquité, située sur la côte occidentale de l'Afrique
 l'Île Maurice, dans certaines traductions du nom portugais Cirné

Notes et références